Georg Ratzinger – presbitero e politico tedesco, prozio di papa Benedetto XVI
 Georg Ratzinger – presbitero e musicista tedesco, fratello di papa Benedetto XVI